Солоухин — русская фамилия. Известные носители:

 Солоухин, Владимир Алексеевич (1924—1997) — русский советский писатель и поэт, представитель «деревенской прозы».
 Солоухин, Рем Иванович (1930—1988) — советский учёный в области механики и физики, член-корреспондент АН СССР.
 Солоухин, Сергей Дмитриевич (1905—1989) — контр-адмирал, деятель советского Военно-морского флота.